NGC 6124 (другие обозначения — OCL 990, ESO 331-SC3) — рассеянное скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6124
Скорпион (созвездие)
Рассеянные скопления
Объекты Колдуэлла